Кла́узула ( — заключение, окончание, конец):

 Клаузула в поэзии— окончание строфы или стиха.
 Клаузула в музыке— завершающая мелодическая формула в средневековой музыке.
 Клаузула в юриспруденции — особое положение или дополнение, прилагаемое к правовому документу.
 Клаузула в футболе — это сумма, которая прописывается в контракте футболиста и означает, что по предъявлении такой суммы клуб-владелец не может препятствовать переходу игрока в другую команду.